Bundesautobahn 20 eller A 20 er en autobahn i Tyskland. Den er i daglig tale kendt som Ostseeautobahn ("Baltiske motorvej") eller Küstenautobahn ("Kystmotorvej") på grund af sin geografiske beliggenhed tæt på Østersøkysten. Vejen er ikke bygget langs en lige linje, i stedet er det bygget tæt på vigtige byer (Wismar, Rostock, Stralsund), for at gøre det mere fordelagtigt for rejser mellem disse byer, og også for at tjene som bypass.

Byggeriet startede i 1992, kun to år efter den tyske genforening, nær krydset Wismar-Nord og blev afsluttet i December 2005, hvor den sidste sektion var åbnet i nærheden af Tribsees af Kansler Angela Merkel. Byggeomkostninger er anslået til € 1,8 mia.
279 km af autobahnen er i Mecklenburg-Vorpommern, 27 km i Brandenburg og 30 km i Slesvig-Holsten, hvilket gør A 20 den længste løbende nybyggede autobahn siden 1945.

Den 28. juli 2009, startede den vestlige forlængelse med åbningen mellem Autobahnkreuz Lübeck og frakørsel Geschendorf. I mellemtiden er de næste seks kilometer til de midlertidige afslutning ved Weede blevet åbnet for trafik. Udvidelsen og åbningen af strækningen mellem den midlertidige afslutning i Weede og Autobahnkreuz Bad Segeberg er planlagt til slutningen af 2010. Yderligere udvidelse vest er planlagt og afventer finansiering, herunder en tunnel under Elben og en 2-vejs forbindelse med den også planlagte A 26.

Nord for Hamborg vil A 20 have en unik funktion, da den vil forbinde motorvejene A 1, A 21, A 7 og A 23, men den vil også fungere som en nordlig omfartsvej for city-området i Hamborg, som vil tage trafik der kommer fra Frankrig og Benelux-landene til Danmark og Sverige, væk fra Hamborg.

Exit listen

Henvisninger 

Motorveje i Tyskland